Wojny peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Wojny, village de la voïvodie de Mazovie
 Wojny, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie